Orosz István (1935–) történész, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő, az MTA tagja
 Orosz István (1950–2012) magyar–orosz szakos tanár, esszéista, fordító, ellenzéki aktivista
 Orosz István (1951–) grafikus, animációsfilm-rendező
 Orosz István (?) zongorista
 Orosz István (1949–) színész, szinkronszínész

Jegyzetek